Таскиљо има више значења:

 Општина Таскиљо (Идалго), општина у савезној држави Идалго у Мексику
 Таскиљо (Таскиљо, Идалго), насеље у савезној држави Идалго у Мексику